

Geografia 

 Robecco d'Oglio – comune della provincia di Cremona
 Robecco Pavese – comune della provincia di Pavia
 Robecco sul Naviglio – comune della città metropolitana di Milano
 Cascina Robecco – cascina di Turano Lodigiano in provincia di Lodi

Persone 
 Giovanni Balbi di Robecco

Pagine correlate 
 Robecchi